Переднеязычный (альвеолярный) носовой согласный — широко распространённый в языках мира согласный звук. Символ, используемый в МФА для обозначения зубного, альвеолярного и постальвеолярного назальных звуков — n.

 Место образования: переднеязычный
 Способ образования: смычный
 Тип фонации: звонкий
 Носовой
 Сонант
 Пульмонический согласный

Распространённость

Примечания 

Носовые согласные
Переднеязычные согласные